Фроло́в () — поширене російське прізвище, утворене від Фрол, народної форми канонічного імені Флор. Жіноча форма — Фролова.

Відомі носії 

 Фролов Валерій Борисович (* 1948) — радянський і російський актор театру та кіно.
 Фролов Валерій Дмитрович (1947—2014) — білоруський політичний діяч, генерал-майор.
 Фролов Валерій Семенович (1949) — український військовий. Генерал-лейтенант. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.
 Фролов Володимир Давидович — народний артист України (1999), соліст-вокаліст Одеського театру музичної комедії імені Михайла Водяного.
 Фролов Володимир Петрович (????—2022) — російський воєначальник, генерал-майор, колишній заступник командувача 8-ї гвардійської армії.
 Фролов Геннадій Михайлович (1961—1990) — радянський російський кіноактор.
 Фролов Геннадій Олексійович (1937—2019) — радянський та російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації (1992).
 Фролов Дмитро Миколайович — російський хокеїст.
 Фролов Євген Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фролов Іван Тимофійович (1929—1999) — радянський філософ, академік РАН, член Політбюро ЦК КПРС.
 Фролов Іван Федорович (1902—1968) — радянський воєначальник, генерал-полковник артилерії (1958).
 Фролов Костянтин Миколайович — артист балету, заслужений артист України.
 Фролов Маркіян Петрович — російський композитор, піаніст, педагог.
 Фролов Микола Олександрович (*1959) — український політик.
 Фролов Олег Володимирович — генерал-лейтенант, Служба безпеки України.
 Фролов Олександр Іванович — радянський, український кінооператор і кінорежисер. Лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1987).
 Фролов Олександр Матвійович — радянський науковець, академік АН УРСР.
 Фролов Олександр Миколайович (*1960) — колишній радянський футболіст, захисник та півзахисник.
 Фролов Олександр Миколайович (1974—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фролов Олександр Олександрович (1982) — російський хокеїст.
 Фролов Олександр Пилипович (1804—1885) — декабрист, підпоручик Пензенського піхотного полку.
 Фролов Павло Валерійович ( 1976) — головний консультант Апарату Верховної Ради України, народний депутат України 9-го скликання.
 Фролов Сергій Анатолійович ( 1992) — український спортсмен, плавець вільним стилем, учасник Олімпійських ігор-2012 в Лондоні.
 Фролов Сергій Вікторович (1985—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фролов Сергій Володимирович (1959) — український композитор, музикознавець.
 Фролов Сергій Володимирович (1974) — український актор.

Жінки

Примітки